Saint-Cassien (Dordonha)
 Saint-Cassien (Isère)